Монхас има више значења:

 Општина Монхас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Монхас (Монхас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику